Chrząszcze z rodziny kózkowatych:

 ściga dębowa (Phymatodes testaceus) 
 ściga fioletowa (Callidium aeneum) 
 ściga lśniąca (Tetropium castaneum)
 ściga matowa (Tetropium fuscum) 
 ściga modrzewiowa (Tetropium gabrieli)
 ściga purpurowa (Pyrrhidium sanguineum)